Likören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Likören, Larsmo, Österbotten, 
 Likören, Houtskär, Åboland, 
 Likören (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Likören (vid Isnäs, Lovisa), Nyland,

Se även
Likör
Lökören

Robotskapade Finlandförgreningar